Светско клупско првенство у фудбалу 2018. је фудбалско такмичење које се одржавало од 12. до 22. децембра 2018. године. То је било 15. светско клупско првенство, а одржавало се у Уједињеним Арапским Емиратима. Реал Мадрид је у финалу савладао домаћи Ел Аин резултатом 4:1 и освојио трећи пут узастопно, укупно четврту, титулу првака света.

Учешће клубова

Мечеви

Табела

Финале 

Светско клупско првенству у фудбалу
Фудбал у Уједињеним Арапским Емиратима
Спорт у 2018.

Референце